Volkswacht (tedesco per Guardia/Vedetta del popolo) fu un nome utilizzato da parecchi giornali regionali, di solito con un orientamento di sinistra o socialdemocratico, ad esempio: 
 Volkswacht di Bielefeld, 1890 - 1933
 Volkswacht della Slesia, Breslavia, 1890 - 1933
 Volkswacht per la Prussia occidentale, Danzica
 Volkswacht per l'Alto Palatinato e la Bassa Baviera, Ratisbona, 1920 - 1933
 Volkswacht di Friburgo in Brisgovia, 1911-1933
 Volkswacht del Lago di Costanza, Romanshorn, Svizzera, 1909 -1934

Note

Giornali
Periodici tedeschi del passato
Periodici polacchi del passato
Periodici svizzeri del passato